Жозеф Мари Огюст Байдес ( Бидес, Бидез; ; 09.04.1867, , Бельгия — 20.09.1945, Оостаккер, Гент) — бельгийский -классик и -. Специалист по эллинизму и поздней античности, особенно III—IV веков н. э. Профессор Гентского университета.

Сын врача.
Учился философии и литературе в Льежском университете, где в 1888 году получил степень доктора философии. Доктор права (1891). Учился у Германа Дильса в Берлине. В 1894 году получил свою третью докторскую степень — по классической филологии в Гентском университете, где стал преподавать со следующего года, с 1902 года экстраординарный, с 1907 года профессор.

Вместе с Анри Пиренном основатель в 1919 году Международного академического союза (:en:Union Académique Internationale), его президент в 1931-33 гг.

В 1934 году президент Королевской академии Бельгии, её член с 1919 года (членкор 1913). Также состоял в других академиях наук, в частности членкором Британской академии (1937). Почётный доктор нескольких университетов, в частности Афин, Парижа, Брюсселя.

Биограф римского императора Юлиана (1930). Также ключевая работа — двухтомник в соавторстве: Бидес, Ж., Кюмон, Ф. Эллинистические маги (Bidez, J., Cumont, F. Les mages hellénisés. Paris, 1938.).

Среди его известных учеников Джордж Сартон.

Примечания

Ссылки 
 ,  ,  

Почётные доктора Афинского университета
Филологи-классики
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Прусской академии наук
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Почётные доктора Парижского университета
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Члены Королевской академии наук и искусств Бельгии